

Lokalizacje

Austria 
 Krakau – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Niemcy 
 Krakau – dzielnica Bad Lauchstädt 
 Krakau – dzielnica Coswig (Anhalt)

Polska 

Nazwa miejscowości w języku niemieckim:
 Kraków

Osoby 
 Knud Krakau – niemiecki historyk
 Willi Krakau – niemiecki kierowca wyścigowy

Inne 
 Krakau – herb szlachecki

Zobacz też 
 Cracau